Ионик, ионический киматий (от  — ионийский и  — волна) — иониками в классической архитектуре называют элементы орнамента, характерные для ионийского стиля и памятников архитектуры ионического ордера. Представляют собой яйцеобразную форму, заострённую книзу и срезанную наверху, другое название — овы ( — яйцо). Ряд таких яйцеобразных форм, чередующихся со стрельчатыми элементами или мотивом из маленьких перевёрнутых треугольных листиков (), образует орнаментальный ряд. Над ним обычно помещают валик, внизу ряд иоников обрамляется бусами или «жемчужником» ().
Пояс иоников декорирует эхин ионической капители, служит обрамлением других архитектурных деталей или рельефов, украшает тяги, пояса, наличники окон и порталов. Иониками часто украшают киматий — криволинейный профиль, так называемый «облом» S-образного изгиба. У него верхняя часть выпуклая (в четверть окружности), а нижняя — вогнутая; он напоминает каблук, поэтому по-русски называется «каблучок», в латинской терминологии: «обратный изгиб» (). Такой киматий в теории архитектурных форм именуют ионическим.

Ионический киматий использовали также в архитектуре коринфского и композитного ордеров. Овы применяли для украшения карнизов, гзымсов (устаревшее название карниза, тяги или сандрика). Овы в сочетании с элементами лиственного орнамента иногда называют «цветочными» (). В древнеримской и последующей архитектуре иониками вопреки канону украшали элементы разных ордеров, включая дорический. Так, например, на колоннах Траяна (113) и Марка Аврелия (176—193) в Риме, на Александровской колонне в Санкт-Петербурге (1829—1834) эхины дорических капителей декорированы иониками.

Примечания 

Архитектурные элементы